

Patronyme 

 Farid Chamekh (né en 1980), humoriste français ;
 Nidhal Chamekh (né en 1985), artiste tunisien ;

Toponyme 

 Ouled Chamekh, ville du Sahel, au centre-est de la Tunisie.

Voir aussi 
 Ouled Chamekh, une délégation tunisienne dépendant du gouvernorat de Mahdia.